Biogno bezeichnet:
 Biogno (Malcantone), Ortschaft in der früheren Gemeinde Biogno-Beride im Kanton Tessin, seit 1976 zur Gemeinde Croglio gehörend.
 Biogno (Lugano), frühere Gemeinde im Kanton Tessin, mit dem Dekret vom 24. Juni 1924 aufgelöst und auf die Gemeinden Bioggio und Breganzona aufgeteilt.